Demarato di Corinto (VII secolo a.C.) – padre del re di Roma Tarquinio Prisco
 Demarato di Sparta (530-497 a.C. circa) – re Euripontide di Sparta dal 515 al 479 a.C. circa